Piônio de Esmirna — um santo
 Piônio (física) — uma partícula composta